Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Saint-Roch (ou un autre type de voirie). Elle fait généralement référence à saint Roch de Montpellier,  pèlerin du XIVe siècle et saint patron de nombreuses confréries et corporations professionnelles qui fit que son culte soit fort répandu dans toute l’Europe.  Cet odonyme suggère qu’une chapelle ou église Saint-Roch se trouve (ou se trouvait) dans la rue ou le quartier.

en  
 Rue Saint-Roch (Sint-Rochusstraat), à Anvers
 Rue Saint-Roch (Sint-Rochusstraat), à Balen
 Rue Saint-Roch, à Bruxelles
 Place, Rue et Impasse Saint-Roch, à Chatelet
 Rue Saint-Roch, à Floreffe
 Rue Saint-Roch, à Fosses-la-Ville
 Rue Saint-Roch (Sint-Rochusstraat), à Hal
 Rue Saint-Roch (Sint-Rochusstraat), à Kasterlee
 Rue Saint-Roch, à Profondeville
 Rue Saint-Roch, à Sambreville
 Rue Saint-Roch (Sint-Rochusstraat), à Termonde
 Rue Saint-Roch, à Yvoir.

au  () 
 Rue Saint-Roch à Montréal
 Rue Saint-Roch à Québec

en  
 Rue Saint-Roch, à Angoulême
 Rue Saint-Roch, à Marseille
 Rue Saint-Roch, à Palavas-les-Flots
 Place Saint-Roch, à Mont-de-Marsan
 Place Saint-Roch, à Montpellier
 Place Saint-Roch, à Nice
 Rue Saint-Roch à Paris
 Place Saint-Roch, à Saint-Étienne
 Rue Saint-Roch, à Toulouse

Roch Rue